Joanna Domańska – pianistka (ur. 1959)
 Joanna Domańska – aktorka (ur. 1970)